«Пингвины мистера Поппера» () — американская комедия Марка Уотерса с участием Джима Керри и Карлы Гуджино. Премьера в США прошла 17 июня 2011 года, в России — 7 июля.

Фильм основан на одноимённой книге Ричарда и Флоренс Атуотеров (Richard and Florence Atwater), впервые изданной в 1938 году.

Сюжет 
Том Поппер — маклер и преуспевающий человек. Однажды он получает в наследство от отца-полярника субантарктического пингвина (при попытке вернуть его назад ему по ошибке присылают ещё пятерых).

В это же время ему поручают заключить ответственную сделку — уговорить пожилую владелицу ресторана в Центральном Парке () продать под снос своё фамильное заведение. Но убедить старушку оказывается не так просто, как думал наш герой. И Тому приходится по-настоящему измениться, чтобы она доверилась ему. Поппер становится примерным отцом для своих двух детей и снова завоёвывает бывшую жену. В этом деле ему помогают очаровательные пингвины (Капитан, Крикун, Кусака, Вонючка, Ласкун и Дундук), влюбившиеся в него. Ради них он превращает свою квартиру в настоящий Южный полюс, сражается с соседями и со смотрителем зоопарка.

В конце концов, преобразившийся Том получает в подарок Tavern on the Green, и, воссоединившись с семьёй, возвращает пингвинов в родные места.

В ролях 
 Джим Керри — Том Поппер рус. Илья Бледный
 Карла Гуджино — Аманда Поппер рус. Людмила Шувалова
 Анджела Лэнсбери — миссис Ван Ганди рус. Александра Назарова
 Кларк Грегг — Нэт Джонс рус. Александр Груздев
 Мадлен Кэрролл — Дженни Поппер рус. Элиза Мартиросова
 Келли Барретт — мама Тома Поппера
 Офелия Ловибонд — Пиппи рус. Елена Чебатуркина
 Джеймс Таппер — Рик рус. Даниил Эльдаров
 Доминик Кьянезе — мистер Ридер рус. Артем Карапетян
 Джеффри Тэмбор — мистер Гремминс рус. Александр Новиков

 Отзывы 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes положительными оказались 48 % рецензий. На Metacritic'' средний рейтинг фильма составляет 53 балла из 100 на основе 29 рецензий.

Примечания 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2011 года
Семейные фильмы США
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы о пингвинах
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы США 2011 года